Seagate – przedsiębiorstwo produkujące nośniki danych
 Seagate – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover